Георгий Вячеславович Якуто́вич (; 1930—2000) — советский и украинский художник, график. Народный художник УССР (1990).

Член-корреспондент Академии художеств СССР (1988), профессор Академии искусств Украины (1995), член Национального союза художников Украины.

Биография 
Родился 14 февраля 1930 года в Киеве.

Учился в Киевском художественном институте (1948—1954, класс Иллариона Плещинского).

Автор многих книжных иллюстраций, отличающихся стремлением к раскрытию образов литературных произведений.

Автор линогравюр и плоскостно-декоративных композиций. Также работал в технике офорта, исполнял эскизы для кинофильмов, плакаты.

Вспоминая работу над фильмом «Тени забытых предков», Иван Драч писал: «Сергей Параджанов как кавказский горец прекрасно понимал и чувствовал жизнь карпатских горцев, их обычаи и особенности. Хорошо зная кавказский фольклор, он также легко понимал и украинский. Если Параджанов и имел потребность в советах во время съемок «Теней», то их давал не я, а великий художник Георгий Якутович-старший, который жил там, и намного лучше, чем я, знал местные особенности».

Умер 5 сентября 2000 года в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.

Отец художников Сергея Якутовича и Дмитрия Якутовича (1958).

В числе его учеников — В. Авраменко.

Награды и звания 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1983) — за иллюстрации к книгам «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Знаки. Чичка. Вора поймали» М. Черемшины, «Казак Голота» М. А. Пригары
 Заслуженный деятель искусств УССР (1968).
 Народный художник УССР (1990).
 Орден «За заслуги» III степени (2000)

Фильмография

Роли в кино 
  — Захар Беркут

Художник в кино 
  — Тени забытых предков
 1971 — Захар Беркут

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте КИНО-ТЕАТР
 КІЛЬКА ІНТЕРВ’Ю ГЕОРГІЯ ЯКУТОВИЧА
 Беличко Ю. Георгий Якутович. Киев, 1968.
 Ігор Шаров, Анатолій Толстоухов. Художники України: 100 видатних імен. — К.: АртЕк, 2007. – 480 с.  ISBN 966-505-134-2 

Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Графики СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Графики Украины
Плакатисты СССР
Художники-киноплакатисты
Художники-иллюстраторы
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты Украины
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Байковом кладбище